Quiroga steht für:

 Quiroga (Familienname), spanischer Familienname

Quiroga ist der Name folgender Orte:

in Bolivien:
 Quiroga (Aiquile), Ort im Municipio Aiquile, Bolivien

in Ecuador
 Quiroga (Imbabura), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Cotacachi der Provinz Imbabura
 Quiroga (Manabí), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Bolívar der Provinz Manabí

in Mexiko:
 Quiroga (Mexiko), Ort in Mexiko

in Spanien:
 Quiroga (Lugo), Gemeinde in Galicien, Spanien
 Quiroga (Comarca), Comarca in Galicien, Spanien